«Жена Чайковского» — художественный фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова, в котором снялись Один Байрон, Алёна Михайлова, Юлия Ауг, рэпер Oxxxymiron. Премьера картины состоялась в мае 2022 года в рамках основной программы Каннского кинофестиваля.

Сюжет 
Действие фильма происходит в России во второй половине XIX века. Главная героиня — жена композитора Петра Чайковского, которая не может смириться с гомосексуальностью мужа и из-за этого постепенно впадает в безумие.

В ролях 
 Один Байрон — Пётр Чайковский
 Алёна Михайлова — Антонина Чайковская
 Юлия Ауг — сумасшедшая старуха
 Oxxxymiron — Николай Рубинштейн
 Александр Горчилин — Анатолий Брандуков
 Филипп Авдеев — врач
 Андрей Бурковский — князь Владимир Мещерский
 Екатерина Ермишина — Лиза
 Варвара Шмыкова
 Владимир Мишуков —  Александр Шлыков
 Никита Еленев
 Виктор Хориняк — Пётр Юргенсон
 Валерий Печейкин — Булатов
 Марина Клещёва — повитуха
 Дмитрий Макаров
 Роман Уваров
 Виктор Майклсон

Производство и премьера 
В 2013 году Кирилл Серебренников предложил экспертному совету Фонда кино проект короткометражного фильма о Петре Чайковском. Совет его не поддержал, но работа тем не менее продолжилась. Изначально планировалось выпустить картину в 2015 году, к 175-летию со дня рождения композитора, а на главную роль пригласить одну из западных звёзд. Летом 2020 года появилась информация о том, что съёмки начнутся в ближайшее время и что Чайковского сыграет Евгений Миронов, позже выяснилось, что фильм будет полнометражным и что его рабочее название — «Жена Чайковского». Сценарий написал сам Серебренников во время домашнего ареста.

В сентябре 2021 года в интернете появилась черновая версия полнометражного фильма под названием «Антонина», в которой Чайковского играет актёр «Гоголь-центра» Один Байрон, а его жену — Алёна Михайлова. Через несколько дней появился фрагмент, в котором главная героиня разговаривает с двумя мужчинами (предположительно врачами композитора).

Премьерный показ состоялся в мае 2022 года на Каннском кинофестивале, в рамках основной программы. Окончательное название картины — «Жена Чайковского».

Примечания 

Фильмы Кирилла Серебренникова
Пётр Чайковский
Фильмы России 2022 года